Нане:
 Нане — армянское женское имя;
 Нане — богиня в армянской мифологии;
 Нане — село в Болгарии.
 Нане, Джозеф (род. 1987) — камерунский футболист.